Ханто:

 Ханто — озеро на северо-западной границе города Ноябрьск.
 Ханто — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.